Sport Clube dos Portos de Bissau, mais conhecido como somente Portos de Bissau, é um clube de futebol da Guiné-Bissau baseado na cidade de Bissau. O clube disputa o Campeonato Nacional da Guiné-Bissau.

História
Fundado a 1957 na cidade de Bissau em tempo colonial e refundado em 1987. O primeiro título e taça nacional venceu em 1993.

Palmarés
Taça Nacional da Guiné-Bissau: 3
 1993, 1998, 2006

Histórias da liga e copas

Classificações

Ligações externas
Sitio oficial de SC Portos de Bissau

Clubes de futebol da Guiné-Bissau
Bissau
Clubes de futebol fundados em 1957